Дакић је српско презиме. Може се односити на:

 Божидар Дакић (1909—1941), учесник Шпанског грађанског рата и Народноослободилачке борбе
 Гојко Дакић (1944—2011), српски новинар и публициста
 Максо Дакић (1913—1986), учесник Народноослободилачке борбе
 Марија Дакић (рођ. 1982), српска позоришна, телевизијска, филмска и гласовна глумица
 Миле Дакић (рођ. 1931), српски историчар и политичар
 Милисав Дакић (1913—1943), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Пантелија Дакић (рођ. 1946), српски привредник
 Радоје Дакић (1911—1946), учесник Народноослободилачке борбе

Референце 

Српска презимена